Hiatus (flertal hiati) kan henvise til:

 Hiatus (anatomi)
 Hiatus (fonetik)
 Hiatus (geologi)